Burgenland bezeichnet:
 Burgenland, ein österreichisches Bundesland 
 Burgenlandkreis, ein deutscher Landkreis
 Landeswahlkreis Burgenland, ein österreichischer Wahlkreis
 Bundestagswahlkreis Burgenland – Saalekreis (ehemals Burgenland) ein deutscher Wahlkreis
 HC Burgenland, ein deutscher Handballverein
 Burgenland (Schiff, 1928), Kombischiff
 Rotburgenland, auch Tscherwener Burgenland, historisches Gebiet in Polen

Siehe auch: